Wonderstruck Enchanted è il secondo profumo realizzato dalla cantante statunitense Taylor Swift nel 2012. Si tratta di una fragranza femminile alla vaniglia che comprende, tra le note, frutti di bosco, papavero rosa, frutto della passione, fiori di peonia, fresia bianca, muschio bianco, vaniglia e legno chiaro.

Confezione 
La boccetta del profumo è di colore rosso. La bottiglia è sormontata da un tappo d'oro con una catenina con alcuni ciondoli. Sono state realizzate una versione da 30 ml e una da 50 ml, così come una lozione per il corpo.

Note

Voci correlate 

 Wonderstruck
 Taylor
 Incredible Things